Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1990 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1991.

Таблица

Матчи

Тур 1
Насьональ 2-1 Уондерерс
Расинг 1-0 Сентраль Эспаньол
Пеньяроль 3-1 Белья Виста

Тур 2
Белья Виста 1-0 Сентраль Эспаньол
Расинг 1-0 Уондерерс
Насьональ 1-1 Пеньяроль

Тур 3
Уондерерс 2-1 Сентраль Эспаньол
Расинг 1-0 Пеньяроль
Насьональ 3-1 Белья Виста

Тур 4
Пеньяроль 2-1 Сентраль Эспаньол
Насьональ 6-0 Расинг
Уондерерс 3-1 Белья Виста

Тур 5
Насьональ 2-2 Сентраль Эспаньол
Пеньяроль 1-0 Уондерерс
Расинг 1-1 Белья Виста

Матч за 2-е место
Расинг 1-0 Пеньяроль

Матч за 2-ю путёвку
Белья Виста 1-1 (4-1 ) Расинг

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая